Praha-Vysočany může mít tyto významy: 
 Vysočany (Praha), pražská čtvrť a katastrální území
 nádraží Praha-Vysočany, železniční stanice na tratích 231 a 070 v Praze-Vysočanech